Mien-yang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xiantao (ort i Kina), Hubei, 
 Mianyang, häradshuvudort, Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar